OMG je lahko:
 v mednarodnem internetnem slengu kratica za »O moj Bog«
 Object Management Group, mednarodna računalniška organizacija za industrijske standarde
 zlata medalja redu Mapungubwe, najvišjega južnoafriškega odlikovanja
 ime več singlov oz. albumov različnih glasbenih ustvarjalcev